VESA (Video Electronics Standards Association) – associazione di imprese per la promozione di standard informatici
 Vesa – personaggio delle Cronache del Mondo Emerso
 Vesa – nome proprio di persona albanese femminile
 Vesa – nome proprio di persona finlandese maschile